New Cumberland – borough della Contea di Cumberland, Pennsylvania
 New Cumberland – città della Contea di Hancock, Virginia Occidentale